

Onomastica
Archippo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Archippo – filosofo greco antico
Archippo – drammaturgo greco antico
Archippo – vescovo di Colossi